Il doppio del torneo di tennis Gosen Cup 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Eri Hozumi e Miyu Katō che hanno battuto in finale Monique Adamczak e Caroline Garcia 7-66, 6-3.

Teste di serie 

 Shūko Aoyama /  Junri Namigata (quarti di finale)
 Monique Adamczak /  Caroline Garcia (finale)

 Rika Fujiwara /  Riko Sawayanagi (semifinali)
 Miki Miyamura /  Mari Tanaka (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Gosen Cup 2012